Het wereldkampioenschap superbike van Nürburg 2012 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 9 september 2012 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
Vladimir Leonov werd gediskwalificeerd omdat zijn motorfiets niet aan de technische reglementen voldeed.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Nürburg